Le nom de  est celui de plusieurs saints de la chrétienté. On le retrouve dans différents toponymes, édifices religieux ou autres.

Toponymes



Calvados 
 Saint-Gabriel-Brécy



Saint-Gabriel



Saint-Gabriel
 Saint-Gabriel-de-Brandon
 Saint-Gabriel-de-Rimouski
 Saint-Gabriel-de-Valcartier
 Saint-Gabriel-Lalemant

Odonyme 
 Rue Saint-Gabriel à Montréal

Édifices religieux 

 Prieuré Saint-Gabriel à Sankt Johann bei Herberstein

 Chapelle Saint-Gabriel, à Tarascon
 Église Saint-Gabriel à Paris
 Prieuré de Saint-Gabriel à Saint-Gabriel-Brécy

 Cathédrale Saint-Gabriel  sur l'île de Rodrigues

 Église Saint-Gabriel à Belgrade
 Église Saint-Gabriel à Molovin
 Église Saint-Gabriel à Susek
 Église Saint-Gabriel à Veliki Radinci

Autres 
 Blizzard de Saint-Gabriel, une équipe de hockey sur glace
 Frères de Saint-Gabriel, une congrégation religieuse

Voir aussi
 
 , saints et bienheureux de ce nom